Volhov može značiti:

 Volhov, grad u Lenjingradskoj oblasti u Rusiji
 Volhov (rijeka), rijeka u Rusiji, protječe kroz Volhov